Franz Boll kan avse:
Franz Christian Boll, tysk fysiolog
Frans Bohl, svensk orgelbyggare